Il doppio maschile del Newsweek Champions Cup 1988 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Guy Forget e Yannick Noah erano i detentori del titolo, ma solo Forget ha partecipato in coppia con Boris Becker.

Becker e Forget hanno battuto in finale 6–3, 6–3 Jorge Lozano e Todd Witsken.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno.

 Miloslav Mečíř /  Tomáš Šmíd (semifinale)
 Boris Becker /  Guy Forget (campioni)
 Gary Donnelly /  Emilio Sánchez (secondo turno)
 Kevin Curren /  David Pate (semifinale)

 Laurie Warder /  Blaine Willenborg (primo turno) 
 John Fitzgerald /  Christo van Rensburg (primo turno) 
 Rick Leach /  Jim Pugh (primo turno) 
 Pat Cash /  Stefan Edberg (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Newsweek Champions Cup 1988